Mechaniczna pomarańcza – powieść szkockiego pisarza Anthony’ego Burgessa 
 Mechaniczna pomarańcza – film Stanleya Kubricka oparty na powieści o tym samym tytule